Bei den Olympischen Sommerspielen 1996 in der US-amerikanischen Metropole Atlanta fand ein Wettkampf im Wasserball statt.

Austragungsort war das George Tech Aquatic Centre.

Turnier 
Direkt für das olympische Turnier qualifiziert waren die fünf besten Mannschaften des Weltcupturniers in Atlanta vom 12. bis 17. September 1995 (Ungarn, Italien, Russland, Spanien, Kroatien), hinzu kamen die USA als Gastgeber. Ein Qualifikationsturnier in Berlin vom 10. bis 18. Februar 1996 entschied über die sechs weiteren Startplätze. Dabei setzten sich Jugoslawien, Griechenland, die Niederlande, die Ukraine, Deutschland und Rumänien durch.

Die vier besten Teams beider Vorrundengruppen zogen ins Viertelfinale ein. Die fünft- und sechstklassierten Teams trugen eine Runde um die Plätze 9 bis 12 aus.

Medaillengewinner

Vorrunde 
Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsrunde

Finalrunde 

Viertelfinale

Platz 5–8

Halbfinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Quelle 
 Volker Kluge: Olympische Sommerspiele. Die Chronik IV. Seoul 1988 – Atlanta 1996. Sportverlag Berlin, Berlin 2002, ISBN 3-328-00830-6, S. 831–833.

Wasserball
1996
Wasserball (Vereinigte Staaten)
Wasserballwettbewerb